Розвідка — наукове дослідження, наукова праця з будь-якого питання
 Розвідка — попереднє обстеження місцевих умов, яке здійснюється до початку будівництва промислових об'єктів, залізниць, розробки корисних копалин тощо (розвідка підземних вод, розвідка родовищ корисних копалин, розвідка нафтових родовищ)
 Розвідка — розвідувальна діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення органів державної влади розвідувальною інформацією
 Розвідка — організація, що збирає відомості про економічне й політичне становище інших держав та про стан їх збройних сил, тобто здійснює розвідувальну діяльність

Розвідка — селище, Домбаровський район, Оренбурзька область

 Розвідка — колишній сільський населений пункт, Світлинський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Рекогностування

Джерела 
 Розвідка  // Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — Київ: Наукова думка, 1970—1980. — Т.8 — С. 63

Розвідка